Le dioxétane est un composé organique hétérocyclique de formule  correspondant à deux isomères :
 le 1,2-dioxétane ;
 le 1,3-dioxétane.

Oxétane